Połęcko peut désigner

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lubusz
 Połęcko, village du powiat de Krosno Odrzańskie
 Połęcko, village du powiat de Słubice